CCECC steht für

 China Civil Engineering Construction Corporation
 Childhood Care and Education Coordinating Council

Abkürzung